Kilger ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Kilger (Robert Kilger; 1944–2021), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer und Politiker
 Chad Kilger (* 1976), kanadischer Eishockeyspieler
 Gerhard Kilger (* 1946), deutscher Physiker, Künstler und Museumsleiter
 Hartmut Kilger (* 1943), deutscher Rechtsanwalt

 Laurenz Kilger (eigentlich Ferdinand Kilger; 1890–1964), deutscher Benediktiner
 Walter Kilger, deutscher Behinderten-Sportler
 Wolfgang Kilger (1927–1986), deutscher Wirtschaftswissenschaftler